Кубок ПФЛ — ежегодный футбольный турнир, проводившийся в середине ноября Профессиональной футбольной лигой среди команд-победительниц зональных турниров второго дивизиона с 2003 по 2010 год. Кубок определял абсолютного победителя первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона.

Схема проведения 
Турнир проводился по круговой системе. Команды играли друг с другом по одному матчу. Победителем становилась та команда, которая по итогам пяти туров набирала большее число очков. За победу начислялось 3 очка, а за ничью - одно.

Награды 
По итогам турнира команде, занявшей первое место, присваивалось звание «Абсолютный победитель первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона» и вручался специальный приз — Кубок ПФЛ. Остальным командам вручались памятные призы участников. Также организационный комитет турнира называл победителей в номинациях «лучший игрок», «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший полузащитник», «лучший нападающий» и «лучший бомбардир».

Место проведения 
Все восемь розыгрышей турнира проходили в Москве на стадионе «Лужники» (в розыгрыше 2009 года в связи с подготовкой главной арены к стыковому матчу отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении два матча из десяти прошли на поле № 6 спорткомплекса «Лужники»).

12 сентября 2009 года исполнительный директор футбольного клуба «Жемчужина-Сочи» предлагал провести Кубок ПФЛ-2009 в Сочи, мотивируя это тем, что там турнир привлечет больший интерес у болельщиков, чем в Москве. Но 9 октября на заседании Совета ПФЛ было утверждено место проведения Кубка ПФЛ в 2009 году — Москва, стадион «Лужники».

Итоговые результаты 

Более одного раза (по 2) на турнире участвовали 3 команды:
 Металлург (Красноярск) — 2005, 2010
 Торпедо (Владимир) — 2004, 2010
 Черноморец (Новороссийск) — 2007, 2010

В конце 2010 годов сформировалась традиция в подготовительный к возобновлению сезона период проводить в Турции товарищеский турнир, в котором принимают участие ряд команд, участвующих в Первенстве ПФЛ. Турнир, по своему формату имеющий некоторое сходство с проводящимся в феврале Кубком ФНЛ, носит название Кубок ПФЛ, но никакого отношения к проводившемуся в 2003—2010 годы Кубку ПФЛ не имеет, нося сугубо неофициальный характер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ

Кубок ПФЛ
Не существующие ныне футбольные турниры в России